Inquérito Policial Militar
 Instituto Paulo Montenegro
 Igreja Presbiteriana de Moçambique
 Instituto Politécnico de Macau

Desambiguações de siglas